Емелькино (чув. Емелкке Таяпа)— село в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Канаш.

География 
Находится на расстоянии примерно 14 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра станции Шентала.

История
Основано в 1750-е годы переселенцами из Симбирского и Ставропольского уездов.

Население 
Постоянное население составляло 118 человек (чуваши 97%) в 2002 году, 90 в 2010 году. До XIX вв. население придерживалось традиционных чувашских верований.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района